Lubej ist der Familienname folgender Personen:

 Emil H. Lubej (* 1950), Assistenzprofessor für Vergleichende Musikwissenschaft am Institut für Musikwissenschaft an der Universität Wien
 Zoran Lubej (* 1975), slowenischer Handballspieler